

Biografia 
Ha studiato architettura al Politecnico di Valencia fino al 2001 e dopo si è specializzato in urbanistica presso la Technische Universiteit Eindhoven. Nel 2002 entra nello studio di Alvaro Siza a Porto.

Nel 2005 ha fondato il suo laboratorio a Valencia. Dal 2006 è anche professore a tempo indeterminato a l'Universidad Politécnica de Valencia è a l'Universidad Europea de Valencia, ed è stato invitato alla University of the Center for Architecture di New York, Kansas State University, alla Virginia Tech School of Architecture and Design presso l'Università di Knoxville e altre.

Nel 2013 ha creato i corsi post-laurea MArch in architettura e design, e nel 2016 ha difeso la sua tesi di dottorato davanti a un tribunale presieduto dall'architetto Carlos Ferrater, dove ha ottenuto il voto di eccezionale cum laude.

Studio 

Il lavoro sviluppato dallo studio di Fran Silvestre è influenzato dal lavoro di Alvaro Siza dove la modulazione, la serializzazione e la luce sono importanti. Ne risultano edifici di grande purezza, con materiali innovativi e tecnologici. È anche fortemente influenzato dal lavoro dello scultore Andreu Alfaro e la sua tendenza alla riduzione della forma.

Progetti 

Atrium House (2009)
Casa sulla montagna di un castello (2010)
Torre Eolica (2011)
Casa sulla scogliera (2012)
Casa in alluminio (2013)
Casa Balint (2013)
House between pineforest (2015)
Silence house (2019)
Piera house (2021)
Empty house (2021)

Note